En langage général, hôte est un terme polysémique désignant la personne qui reçoit ou qui accueille des invités, aussi bien que la personne qui est reçue en tant qu’invité. En revanche, hôtesse ne désigne que la personne qui reçoit. La personne reçue, même s’il s’agit d’une femme, conserve la dénomination d’hôte.

Hôte désigne également une personne, une organisation, un animal, une cellule, un ordinateur ou quelque chose de similaire qui reçoit des invités ou des intrus :
 le métier d’hôte consiste à représenter une organisation ou à recevoir ses visiteurs ;
 en biologie, un organisme hôte héberge un parasite, un partenaire mutuel, ou un partenaire commensal ;
 en informatique, un ordinateur est dit l’hôte d’un réseau (host en anglais) quand il le sert ou l’héberge : voir Hôte (informatique).

Patronyme 
Jacques Hôte (1939-1986), peintre et dessinateur belge.

Autre 
 Hôtesse, nouvelle de science-fiction d’Isaac Asimov.

Voir aussi 
 
 
 
 Chambre d’hôtes
 Hôtel